La sigla VPN puede referirse a:

 la red privada virtual (Virtual Private Network), una tecnología de red que permite extender la red local sobre una red pública relativamente hablando;
 el valor presente neto, un procedimiento económico que permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros;
 el valor predictivo negativo, una prueba estadística de diagnóstico; o
 el número de página virtual (Virtual Page Number), utilizado en memorias virtuales.

Siglas